Bundestagswahlkreis 122 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Recklinghausen II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Recklinghausen I (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Märkischer Kreis I (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Arnsberg – Soest (1949 bis 1976)